Por Cristián Sánchez o Christian Sánchez puede referirse a:

 Cristián Sánchez Garfias, director de cine chileno.
 Cristián Sánchez Barceló, presentador de televisión chileno.
 Cristian Sánchez Prette, futbolista argentino.
 Christian Sánchez, actor y cantante español.
 Christian Sánchez Narváez, futbolista mexicano.